Encebador (electricitat): encebador per a làmpades.
 Encebador: Biologia (cadena d'àcids nucleics que serveix com a punt d'inici per a la replicació de l'ADN)